Alessandro I di Macedonia – re di Macedonia 495 a.C.-450 a.C
 Alessandro I (re dell'Epiro) – re d'Epiro ca. 342 a.C
 Papa Alessandro I – papa dal 105 al 115
 Alessandro I di Scozia (c. 1078-1124) – re di Scozia
 Alessandro I di Georgia (1412-1442) – re di Georgia
 Alessandro I di Russia (1777-1825) – zar di Russia
 Alessandro I di Serbia (1876-1903) – re di Serbia
 Alessandro I di Jugoslavia (1929-1934) – re di Jugoslavia